Torsholma kan syfta på:

Geografi

Sverige 

 Torsholma, Vallentuna kommun, en by i Frösunda socken, Vallentuna kommun

Åland 

 Torsholma (Brändö, Åland), ö och by, 
 Torsholma, Hammarland,